Arini (Görögország)
 Lüget, település Romániában, Brassó megyében
 Magyarfalu (Románia), Bákó megyei település román neve
 Arini (állat nemzetség) az újvilágipapagáj-formák alcsaládjából